Кушлар — название населённых пунктов в Азербайджане.

 Кушлар (Габалинский район) — село в Габалинском районе.
 Кушлар (Кюрдамирский район) — село в Кюрдамирском районе.

См. также 
 Куш